Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Spey, d’après la rivière Spey, en Écosse :

 Le  était un navire de sixième rang de 20 canons, lancé en 1814 et vendu en 1822. Il a ensuite été vendu aux Patriotes de la Nouvelle-Grenade de 1821 et est devenu le brick Boyacá de leur marine. Il a participé à la bataille du lac Maracaibo, et en 1824 a participé à la capture de nombreux navires espagnols, y compris la frégate espagnole Ceres. En 1826, on rapporta qu’il avait été désarmé.
 Le  était un brick-sloop de classe Cherokee de 10 canons, lancé en 1827, converti en brick à paquets de 4 canons en 1833. Il fait naufrage en 1840.
 Le  était une canonnière à hélice en bois de classe Albacore, lancée en 1856 et démantelée en 1863.
 Le  était une canonnière à hélice en fer de classe Medina, lancée en 1876 et vendue en 1923.
 Le HMS Spey était un patrouilleur britannique de classe P, lancé en 1917 sous le nom de HMS P38, renommé HMS Spey en 1925 et vendu en 1938.
 Le  était une frégate de classe River lancée en 1941, vendue à la marine égyptienne en 1948 et rebaptisée Rasheid. Elle est restée en service égyptien jusqu’en 1990.
 Le  était un dragueur de mines de classe River, lancé en 1985. Vendu à la marine brésilienne en 1998, il est renommé Pegasus, puis Bocaina.
Le  est un patrouilleur du lot 2 de classe River, lancé à Govan en 2019.

Spey